Bosznia-Hercegovina
Žabljak falu Livno községben, a Livnói/Hercegboszniai kantonban
Žabljak falu Usora községben, a Zenica-Doboji kantonban
Žabljak folyó az ország délnyugati részén Livno közelében

 Horvátország
Žabljak falu Barilović községben, Károlyváros megyében

 Montenegró
Žabljak falu és község az ország északnyugati részén
Žabljak falu Cetinje községben
Žabljak Crnojevića várrom a Morača folyó Shkodrai-tavi torkolatánál